Galva, une ville du comté de Henry, dans l'Illinois.
 Galva, une ville du comté d'Ida, en Iowa.
 Galva, une ville du comté de McPherson (Kansas).